

Carriera

Club 
Dopo aver esordito nelle giovanili del , nel 2017 si è trasferito al , nella massima serie maltese. Dopo tre anni, nel 2020 ha siglato il suo passaggio al .

Nazionale 
Dopo aver ottenuto la cittadinanza maltese nel 2022, ha fatto il suo esordio con la nazionale isolana nello stesso anno, in occasione dell'amichevole contro il Venezuela.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Floriana: Premier League Malti 2019-2020

 
Floriana: 2021-2022

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale maltese